Die 103. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  103. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  103ª Divisione fanteria „Piacenza“ (Königreich Italien)
  103. Division (Japanisches Kaiserreich), 1944/45 auf den Philippinen
  103rd Infantry Division (Vereinigte Staaten), im Pazifikkrieg auf Guadalcanal eingesetzt
  103. Schützendivision (Sowjetunion), kämpfte im Winterkrieg, wurde 1941 zur 103. motorisierten Schützendivision, bei Wjasma vernichtet, 1942 in Samarkand wieder aufgestellt und Bestandteil der Transbaikal-Front
  103. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), im Dezember 1945 hervorgegangen aus der 13. Garde-Luftlandedivision, 1945 in Ungarn und bei Wien eingesetzt, seit 1946 103. Garde-Luftlandedivision in Witebsk, seit 1991 belarussischer Truppenteil

Kavallerie-Divisionen 
  103. Kavalleriedivision (Sowjetunion), 1941 in Usbekistan aufgestellt, 1942 aufgelöst 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern